Сентя́брьская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Сентябрьская улица — улица в Апрелевке Московской области
 Сентябрьская улица — улица в Казани
 Сентябрьская улица — улица в посёлке городского типа Кокошкино Наро-Фоминского района Московской области
 Сентябрьская улица — улица в Нальчике
 Сентябрьская улица — улица в Нижнем Тагиле Свердловской области
 Сентябрьская улица — улица в Перми
 Сентябрьская улица — улица в Ростове-на-Дону
 Сентябрьская улица — улица в Южно-Сахалинске

Украина 

 Сентябрьская улица — улица в Днепропетровске
 Сентябрьская улица — улица в Донецке
 В Кривом Роге Днепропетровской области:
 Сентябрьская улица (Ингулецкий район)
 Сентябрьская улица (Октябрьский район)
 Сентябрьская улица — улица в Черновцах

См. также 

 Сентябрьский переулок
 Сентябрьский проезд — улица в Ставрополе